Строго на юг:

 Строго на юг (телесериал)
 Строго на юг (фильм)